Het World Port Tournament 2015 was de 15e editie van dit tweejaarlijkse honkbaltoernooi dat door de Stichting Rotterdam Baseball werd georganiseerd in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam.

De editie van 2015 werd gehouden van 18 tot en met 26 juli. De vier deelnemers van 2013 deden allen weer mee, aangevuld met Japan. Zij kwamen eenmaal tegen elkaar uit, waarna alle teams zich plaatsten voor de play-offs. Titelhouder Cuba wist hun titel te verdedigen, door in de finale Nederland met 5-3 te verslaan.

Deelnemende teams 
Aan het World Port Tournament deden in 2015 vier landen uit de top-5 van de wereldranglijst mee. Net als in 2013 namen Cuba, Curaçao, Nederland en Taiwan weer deel. Oorspronkelijk zouden de Verenigde Staten meedoen, maar zijn trokken zich terug. Hierop werden zij vervangen door Japan, dat voor het eerst sinds 2009 weer deelnam.

Groepsfase

Eindstand

Wedstrijden 
Alle teams speelden eenmaal tegen elkaar, tussen 18 en 22 juli.

Play-offs

Wedstrijdschema

Wedstrijden

Eindstand 

 Omdat het duel om de vierde plaats werd afgelast, eindigden Japan en Taiwan gedeeld op de vierde plaats.

Honkbal in 2015
World Port Tournament